IYK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inyokern (California) (Stati Uniti)